Tillotson ist der Familienname folgender Personen:

 Brooks Tillotson (1930–2018), US-amerikanischer Musiker
 John Tillotson (1630–1694), Erzbischof von Canterbury
 Johnny Tillotson (* 1938), US-amerikanischer Country- und Pop-Sänger
 Kathleen Mary Tillotson (1906–2001), britische Literaturwissenschaftlerin
 Paul Tillotson († 2016), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Robert L. Tillotson (1786–1878), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Thomas Tillotson (1750–1832), US-amerikanischer Politiker

Unternehmen:

 Tillotson Manufacturing Company, ein Hersteller von Vergasern und ähnlichen Zulieferteilen.